Miejscowości w USA:
 Crab Orchard – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Crab Orchard – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lincoln
 Crab Orchard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson
 Crab Orchard – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Cumberland
 Crab Orchard – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
Gminy w USA:
 Crab Orchard (ang. Crab Orchard Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson